Университет «Синерги́я» (Московский финансово-промышленный университет «Синергия») — российское частное высшее учебное заведение, основанное в 1995 году в Москве. Юридическое наименование — Негосударственное образовательное частное учреждение высшего образования «Московский финансово-промышленный университет „Синергия“».

В феврале 2012 года университет «Синергия» в числе нескольких других частных вузов стал участником двух сюжетов о некачественном образовании в передаче «Вести недели». По итогам мониторинга качества высшего образования, проведённого Министерством образования и науки Российской Федерации в декабре 2012 года, университет был признан эффективно работающим вузом, а также повторно — в октябре 2013 года.

История 
История университета начинается с 1995 года, с основания членом-корреспондентом РАО Ю. Б. Рубиным Московской высшей банковской школы, реорганизованной в 1998 году в Московский международный институт эконометрики, информатики, финансов и права (ММИЭИФП), в котором в 2000 году обучались порядка 8 тыс. человек.

С 2001 года магистерские программы бизнес-школы университета имеют аккредитацию AMBA, всего аккредитация была пройдена шесть раз, актуальный сертификат получен в 2016 году. В 2003 году вуз стал членом Европейского фонда развития менеджмента под англоязычным названием «Sinerghia» (в 2017 году был исключён из членов фонда).

В 2005 году ММИЭИФП был преобразован в Московскую финансово-промышленную академию. С 2005 года студентами университета ежегодно становились около 15 тыс. человек.

В 2009 году Московская финансово-промышленная академия стала первым российским вузом, который получил аккредитацию Европейского фонда по обеспечению качества обучения в E-learning.

В 2010—2011 году порядка 20 тыс. человек ежегодно становились студентами Московской финансово-промышленной академии, которая в 2011 году получила государственную аккредитацию по виду «университет» и была переименована в Московский финансово-промышленный университет «Синергия».

С 2013 по 2017 год университет «Синергия» активно поглощал в регионах небольшие вузы, потерявшие лицензии и интенсивно рос. Университет активно пропагандировал перевод студентов из других вузов, в том числе потерявших аккредитацию.

В 2016 году студенты Архангельского института управления, лишённого лицензии, массово получали сообщения с предложением продолжить обучение в «Синергии» через социальные сети. Один из руководителей крупного вуза, имевшего претензии Рособрнадзора рассказывал про сотрудников «Синергии»: "Они ездили по регионам, предлагали деньги директорам, чтобы те уговорили студентов, которые могли остаться на улице, перейти в «Синергию».

К 2017 году общее количество студентов МФП «Синергия» превысило 50 тыс. человек, в университет была переведена значительная часть студентов из лишившихся государственной аккредитации и распущенных Современной гуманитарной академии, Московской академии предпринимательства, Университета Натальи Нестеровой, Московского института предпринимательства и права, Московского технологического института, Социально-экономического института, Гуманитарно-экономического и информационно-технологического института, Вятского социально-экономического института, Архангельского института управления.

В 2017 году МФПУ «Синергия» одними из первых в России запустил программу «Стартап как диплом». Программа предусматривает защиту дипломной работы на примере бизнес-проекта, оформленного как действующее юридическое лицо. Проект может быть выполнен как одним студентом, так и группой студентов.

В 2017 году в университет первым в России открыл факультет интернет-профессий, на котором проводится обучение по специальностям «Разработка компьютерных игр», «Разработчик приложений и программного обеспечения», «Программист, гейм-дизайнер» «Киберспорт», «Таргетолог». В том же году, после того как аккредитации был лишён Московский институт телевидения и радиовещания, в «Синергии» был создан факультет театра, кино и телевидения.

В 2019 году МФПУ стал участником национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», в рамках которого университет выиграл конкурс Минэкономразвития и получил на популяризацию предпринимательства и разработку программ более 1 млрд руб.

В 2020 году в университете открыт факультет анимации со специальностями «Авторская и коммерческая анимация», «Художник анимации и компьютерной графики», «Анимация и графика».

Деятельность 
По данным «Российской газеты», в 2021 году образовательный процесс вёлся на 24 факультетах по 91 программе магистратуры, 198 программам бакалавриата, и более чем 500 программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации. При университете работает колледж, в котором по состоянию на 2021 год образовательный процесс вёлся по 35 программам среднего профессионального образования.

По официальным сведениям, в 2020—2021 учебном году в университете проходили обучение 76 594 учащихся, из которых по программам высшего и среднего профессионального образования — 35 594 человека, по программам профессионального обучения — более 14 000 человек, по программам повышения квалификации — более 18 тысяч, по программам профессиональной переподготовки — 9 тысяч человекк.

В 2021 году в университете обучались студенты из 89 стран, из них 75 — страны дальнего зарубежья и 14 — страны бывшего СССР. По состоянию на 2021 год МФПУ «Синергия» занимал третье место в России по количеству иностранных студентов — 7008 человек, опередив занявшую четвертое Высшую школу экономики.

Университетом заключены соглашения об академическом сотрудничестве, академическом обмене и программах двойного диплома с 63 иностранными вузами Великобритании, США, Китая, Индии, Великобритания, США, Турции, Сербии, Малайзии. Программы академического сотрудничества подразумевают совместную научную деятельность и разработку образовательных программ. Студенты, проходящие обучение по программам двойного диплома, проходят одну часть обучения в России, вторую — в иностранном партнерском вузе, после завершения обучения выпускники получают два диплома — российский и вуза-партнера.

Репутация и рейтинги 
В 2015 году выпускники университета заняли 5-е место в официальном рейтинге зарплат выпускников вузов РФ, получивших IT-специальности.

В 2016 году МФПУ «Синергия» занял первое место в рейтинге программ управленческого образования и пятое место в рейтинге программ повышения квалификации Аналитического центра «Эксперт».

В 2020 год университет вошел в рейтинг QS EECA University Rankings 2020/21 в группу 351—400.

В 2021 году университет занимал 58-е место в рейтинге UniRank Top Universities in Russia 2021 (учитывает 375 из 724 российских вузов) и 2353 место во всемирном рейтинге UniRank World University Rankings 2021 (учитывает 13 600 вузов из 200 стран мира).

В 2021 год в рейтинге предпринимательских программ Национального рейтинга университетов «Интерфакса» университет «Синергия» занял первое место с образовательными программами «Предпринимательство» и «Международное предпринимательство»).

В 2021 году университет занимал третье место в России по числу иностранных студентов.

Награды и премии 
Премия Правительства РФ за образовательные и учебные пособия в области конкуренции и предпринимательства (2008 год).

Премия Министерства науки и образования РФ «За вклад в развитие предпринимательского образования в РФ» (2012 год).

Структура 
По данным СМИ университет «Синергия» является крупнейшим в России частным высшим учебным заведением по количеству студентов и доходам.

Обучение ведётся на 17 кафедрах, университет имеет филиалы в четырёх регионах РФ в городах Ноябрьск, Омск, Черкесск и Элиста, и филиал в эмирате Дубай (ОАЭ), являющийся единственной российской образовательной организацией, в которой проводится обучение бакалавров и магистров по специальностям «экономика», «менеджмент», «юриспруденция» и «информационные технологии». Университет развивает технологии обучения через интернет.

 Факультет бизнеса
 Факультет управления
 Факультет экономики
 Факультет информационных технологий
 Факультет спортивного менеджмента
 Факультет физической культуры
 Юридический факультет
 Факультет банковского дела
 Факультет лингвистики
 Факультет психологии
 Факультет дизайна
 Факультет рекламы
 Факультет Интернета
 Факультет event-менеджмента
 Факультет театра, кино и телевидения
 Факультет гостиничного и ресторанного бизнеса
 Факультет игровой индустрии и киберспорта

В университете работает Центр подготовки волонтёров для спортивных соревнований, в числе проведённых мероприятий Олимпийские Игры в Сочи 2014 года и Чемпионат Мира по футболу 2018 года.

Руководство 
 Юрий Борисович Рубин — основатель университета, доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент Российской академии образования, ректор университета с 1995 по 2019 год.
 Вадим Георгиевич Лобов — основатель университета, кандидат экономических наук, президент корпорации «Синергия»
 Васильев Артём Игоревич — ректор университета с 2019 года, кандидат экономических наук, до 2019 года — проректор университета.

Общественные проекты 
С 2015 года университет является сопродюсером и генеральным партнёром Недели российского кино в Великобритании.

В 2016 году под эгидой Россотрудничества с целью продвижения русского языка и культуры университет реализовал культурно-гуманитарный проект «Русские гуманитарные экспедиции». Проект прошёл в Греции, Сербии, Чехии, Португалии и др. (всего 9 стран).

В 2016 году университет выступил организатором военно-исторической реконструкции «Брусиловский прорыв» в подмосковной Кубинке в честь 100-летнего юбилея военной операции времён Первой мировой войны, в 2017 году там же — реконструкции «Штурм Берлина» (мероприятие было отмечено международной премией Eventex), а в 2018 году — реконструкции «Взятие Парижа», посвящённой финальной стадии войны 1812 года.

Организация мероприятий 
Университет ежегодно организует SGF («Synergy Global Forum») — форум для предпринимателей и топ-менеджеров, в числе спикеров которого в Нью-Йорке в 2017 году присутствовали Ричард Брэнсон, Джордан Бэлфорт и основатель Википедии Джимми Уэйлс. Также форум проводится в Москве и Казахстане.

Университет и школа бизнеса «Синергия» являются партнёром образовательного форума «Трансформация», который проводился в 2017, 2018, 2019 году Правительством Москвы. В 2017 году мероприятие посетили порядка 20 тысяч предпринимателей. В 2017 году за организацию и проведение мероприятия Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы заплатил «Синергии» 18 млн рублей.

Университет «Синергия» и школа бизнеса являются организаторами других мероприятий, среди которых: Synergy Insight Forum, Synergy Women Forum, Synergy Art Forum, Synergy Digital Forum.

Защита репутации в суде

Иск университета к изданию «Новая губерния» 
В 2022 году МФПУ «Синергия» привлёк к ответственности за распространение недостоверной информации, порочащей деловую репутацию интернет-издание «Новая губерния». Как было установлено судом, в 2021 году в публикации «Куда пойти учиться и сколько сегодня стоит высшее образование?» издание опубликовало не соответствующую действительности информацию и в соответствии с решением суда опубликовало опровержение.

Статью со сведениями, порочащую репутацию университета, почти без изменений разместили на своих сайтах ещё 4 электронных СМИ, сославшись на первоисточник. По мнению издания Дни.ру размещение идентичных материалов сразу в нескольких изданиях — один из признаков того, что статьи носят заказной характер и зачастую представляют собой так называемый «чёрный пиар», а издание «Федерал пресс» высказало предположение о недобросовестных конкурентах, инициировавших эти публикации. После вынесения решения суда по иску университета, все 4 издания, разместившие у себя статью «Новой губернии», удалили её.

Судом были признаны не соответствующими действительности и порочащими репутацию ряд фраз и высказываний, например, признано вымыслом утверждение «В 2015 году университет „Синергия“ и его топ-менеджмент был обвинен в рейдерском захвате Владимирского института бизнеса. Рейдерский захват единственного частного вуза во Владимире случился, когда его ректор находился в командировке». Ранее о «рейдерском захвате» Владимирского института бизнеса сообщало и издание The Insider. Но, как выяснилось в суде, владельцем этого института с 1995 года являлся университет «Синергия», что было подтверждено выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Также судом было признано не соответствующим действительности утверждение «Летом 2019 года работа этого университета была приостановлена, а расчетные счета вуза были заблокированы налоговой инспекцией. Такие действия налогового органа говорят о финансовой несостоятельности образовательного учреждения». О якобы имевшей место блокировке счетов университета некоторое время назад писало издание The Bell. Как было установлено судом, счета университета никогда не блокировались, а сам университет имеет устойчивое финансовое положение. Эти факты подтвердила Федеральная налоговая служба в ответ на соответствующий запрос, о чём также пишет ответчик в опровержении.

Суд признал порочащим деловую репутация и не соответствующим действительности утверждение «Славится „Синергия“ очень низким качеством образования — вуз плетется в хвосте всей образовательной системы страны». В суде было установлено, что университет «Синергия» в 2021 году занимал 58 место в рейтинге UniRank Top Universities in Russia-2021, и входит международный рейтинг вузов QS EECA University Rankings, где представлены 117 из 750 российских вузов, что опровергает утверждение о низком качестве образования.

Иск университета к блогеру Александру Ясютину 
В 2021 году Вологодский городской суд рассмотрел иск университета «Синергия» в отношении ранее судимого за хранение наркотических веществ в крупном размере блогера Александра Ясютина, и установил, что на своём канале на видеохостинге YouTube распространил порочащую и не соответствующую действительности информацию о правилах приёма в университет, качестве образования, пересдаче экзаменов, стоимости участия в мероприятиях «Синергии» и отсутствии на них полезной информации. Заявления блогера о том, что в университете существует некая компьютерная программа, которая оказывает влияние на сдачу студентами экзаменов через выбор произвольных ответов, так же не нашли своего подтверждения в суде: Ясютин не смог представить доказательств своим словам.

Издание «Вологда Онлайн» высказывало предположение о том, что Ясютин действовал из корыстных побуждений. Университет не предъявлял материальных претензий к блогеру. Суд обязал блогера разместить опровержение, удалить контент и оплатить государственную пошлину.

Досудебная претензия к блогеру Александру Горбунову 
В 2020 году университет «Синергия» направил досудебную претензию инвалиду-колясочнику и блогеру Александру Горбунову с требованием удалить два ролика из YouTube-канала Горбунова. В роликах, которые потребовал удалить университет, блогер говорил о том, что ранее университет получил более 1 млрд рублей из бюджета на популяризацию предпринимательства, и о том, что университет «Синергия» ранее был оштрафован за незаконный сбор отпечатков пальцев у школьников.

Претензии университета касались озвученной блогером информации, ранее опубликованной в российских СМИ. О выделении более 1 млрд рублей из бюджета на пропаганду бизнеса и популяризацию предпринимательства сообщал портал Рамблер/новости, «Коммерсантъ», ТАСС, «Деловой квартал». О незаконном сборе «Синергией» отпечатков пальцев у школьников и последующем наложении штрафа на университет в 2019 году сообщал «Коммерсантъ», а в 2020 году — «Ведомости».

В претензии, направленной блогеру, университет «Синергия» угрожал блогеру уголовным преследованием по ст. 128.1 УК РФ (клевета), а также предъявлением иска на сумму 5 млн рублей.

Резонансные события

Выдача справок для уклонения от мобилизации 
В октябре 2022 года СМИ сообщили о том, что в университете «Синергия» были выявлены сотрудники, продававшие справки, дающие право отсрочки от призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации. РБК со ссылкой на агентство «Москва» сообщило о том, что было установлено более 800 фактов выдачи фиктивных справок, позволяющих избежать мобилизации. Стоимость одной справки составляла 180 тыс. руб.
Руководство университета совместно с правоохранительными органами выявило сотрудников, продавших справки, в отношении которых были возбуждены уголовные дела по части 3 ст. 159 УК РФ. В университете и по месту жительства подозреваемых были проведены выемки документов и обыски.

Отказ вундеркиндам Тепляковым в приёме в университет 
В июле 2022 года в отец девятилетней Алисы Теплякой подал документы для поступления дочери и восьмилетнего сына Хеймдалля в университет «Синергия». Отец подал документы для поступления девятилетней Алисы сразу на пять факультетов: менеджмент — управление проектами, банковское дело, информационные системы и технологии, педагогическое образование. Документы восьмилетнего сына Евгений Тепляков подал для поступления на факультеты общего менеджмента — управления проектами, бизнес-информатику, экономику. Алиса Теплякова в восемь лет сдала ЕГЭ и поступила на платное обучение на факультет психологии МГУ в 2021 году. После драки Евгения Теплякова с заведующим кафедрой Алиса не посещала занятия в МГУ.

Университет «Синергии» отказал в приме Тепляковых на платное отделение. Ранее Алиса не смогла сдать испытательный экзамен на бюджетные места и Евгений Тепляков подал документы для платного обучения. В приёме детей для обучения и заключении договора Тепляковым было отказано. Ректор ВУЗа Артём Васильев мотивировал свой отказ тем, что студенты проходят стажировку с первого курса, а трудовой кодекс разрешает детям работать только с 14 лет. Кроме того, Васильев обратился в Министерство науки и высшего образования РФ с предложением рассмотреть возможность изменений в Федеральный закон «Об образовании» и определить законодательно, что поступление в высшие учебные заведения возможно только с 15 лет. Ранее стало известно, что Тепляковым отказал в поступлении Московский инновационный университет.

После получения отказа в приёме детей в университет, отец детей — Евгений Тепляков оскорбительно отозвался о ректоре университета и самом университете в социальных сетях, после чего университет направил Теплякову досудебную претензию с требованиям удалить оскорбительные материалы и оставил за собой право обратиться в суд за распространение заведомо ложной информации, а также публичные оскорбления.

Сюжет на телеканале Россия-1 
В феврале 2012 года по телеканалу Россия-1 в передаче «Вести недели» был показан видео-репортаж «Тьма знаний», рассказывающий и про деятельность МФПУ. В частности, в интервью с журналистом Борисом Соболевым студент МФПУ рассказывает про покупные экзамены, что также подтверждается с помощью скрытой съёмки. Цитата из интервью студента:

Сам же университет ответил на репортаж, заявив, что большая часть его — это «умелый монтаж».

Позже в сети появился ролик производства «Синергия ТВ», в котором тот же студент опровергал сказанное репортёру. В дальнейшем Вячеслав Парасюк так прокомментировал ситуацию:

Борис Соболев в программе «Вести недели» от 18 марта 2012 года сообщает о нарушениях вузом закона об образовании, в частности о приёме студентов без результатов ЕГЭ. Журналисты приводят разговор по поводу поступления с менеджером приёмной комиссии, в котором он говорит: «… Значит, смотри: тебе вообще ничего не нужно делать. В принципе, тебе ничего не нужно делать. Разбираемся с деньгами, ты едешь домой, всё. <…> Без всяких тестов, без всяких ЕГЭ. <…> Ты гарантированно поступаешь». Журналисты говорят, что подобная схема используется для «легализации» незаконных мигрантов.

Примечания

Литература 
Отчёты
 Мониторинг деятельности негосударственных образовательных учреждений высшего профессионального образования. — М.: Министерство образования и науки Российской Федерации. — 2012

Репортажи
  // Россия 24 — 2019
 Романова А.  // Россия 24 — 2019
  // Россия 1 — 2019
  // Телеканал 360 — 2019
  // Россия 24 — 2017
 

 Журналистские расследования

Ссылки 
 

Университеты Москвы
МФПУ «Синергия»
Автономные некоммерческие организации РФ